Die Landesliga Bayern 1947/48 war die dritte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und bestand aus zwei Staffeln. Bayerischer Amateurmeister und Aufsteiger in die Oberliga wurde der BC Augsburg. In der folgenden Spielzeit wurde die Landesliga auf eine Staffel mit 16 Vereinen verkleinert.

Abschlusstabellen

Staffel Nordbayern

Staffel Südbayern

Spiele um Meisterschaft und Aufstieg 
Der BC Augsburg besiegte in Hin- und Rückspiel den 1. FC 01 Bamberg mit 4:1 und 1:1. Er wurde dadurch Bayerischer Amateurmeister und erhielt das Recht, an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd teilzunehmen.

|}

In der Aufstiegsrunde belegte der BC Augsburg den ersten Platz und stieg dadurch zusammen mit dem zweitplatzierten 1. Rödelheimer FC in die Oberliga auf.

Tabelle der Aufstiegsrunde

Weblinks 
 Tabelle der Landesliga Bayern 1947/48 auf f-archiv.de

1947
Landesliga Bayern